

Urodzili się 

 Jezus Chrystus (data sporna)

Zmarli 
 Herod I Wielki, król Judei (ur. 73 p.n.e.)
 Tyron, służący Cycerona (ur. 103 p.n.e.?)